Achille Delattre, Belgisch politicus
 Adolphe Delattre, Frans ornitholoog